Als Pygidium (von altgriechisch πῡγίδιον – Steiß) werden in der zoologischen Anatomie bezeichnet:
 Pygidium (Anneliden), der letzte, nicht segmentartige Körperabschnitt der Ringelwürmer (Anneliden)
 Pygidium (Trilobiten), das letzte Tagma (Körperabschnitt) der Trilobiten
 Pygidium (Insekten), das Tergit des letzten (sichtbaren) Abdominalsegments bei einigen Gruppen der Insekten
 In älterer Literatur wird auch das Telson, der letzte, nicht segmentartige Körperabschnitt der Gliederfüßer, teilweise als Pygidium bezeichnet.